

Onomastica
 Abdullahi – variante del nome proprio di persona maschile arabo Abd Allah

Persone
 Abdulsamed Abdullahi – calciatore somalo
 Bawa Abdullahi – ex calciatore ed ex giocatore di calcio a 5 nigeriano
 Suleiman Abdullahi – calciatore nigeriano